Lauerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lauerbach (Dittelbrunn), Wüstung bei Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lauerbach (Erbach), Stadtteil von Erbach, Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Lauerbach (Marienbach), linker Zufluss des Marienbachs vor Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lauerbach (Mümling), linker Zufluss der Mümling oder Mömling in Lauerbach, Stadt Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Lauerbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Metter) bei Horrheim, Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Lauerbach ist ein Familienname:
 Erwin Lauerbach (1925–2000), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Lauer (Fluss)